Osoby o tym nazwisku:
 Kasper Jahodyński – polski szlachcic, poseł na Sejm
 Świętosław Jahodyński – polski szlachcic, poseł na Sejm